Název Lipový vrch nese více vrcholů:

 Lipový vrch (Křivoklátská vrchovina) (374,4 m) – vrchol v Zbirožské vrchovině, jihozápadně od Újezdem nad Zbečnem v okrese Beroun
 Lipový vrch (Ralská pahorkatina) (471 m) – vrchol v Dokeské pahorkatině, jihovýchodně od Housky v okrese Mělník
 Lipový vrch (Švihovská vrchovina) (433,3 m) – vrchol v Merklínské pahorkatině, východně od Kloušova v okrese Plzeň-jih
 Lípový vrch (Jizerské hory) (408,5 m) – vrchol Jizerské hornatině, jihozápadně od Dětřichova v okrese Liberec